Eerste klasse (1960/1961) była 58. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Lierse SK. Nowym mistrzem Belgii został zespół Standard Liège.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1960 w piłce nożnej
1961 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii